arbeidsovereenkomst;
 internationale betrekkingen;
 een relatie.